Below steht für:
 Below (Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie
 Below (Band), schwedische Band
 Below (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Below (Film), US-amerikanischer Film von David Twohy (2002)

Orte:
 Below (Eldetal), Ort in der Gemeinde Eldetal, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Below (Techentin), Ortsteil von Techentin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Below (Wesenberg), Ortsteil von Wesenberg (Mecklenburg), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Schreiterer & Below, deutsches Architekturbüro
 Belov
 Belowa
 Beloff
 Bellow